Джон Маус (; род. 23 февраля 1980 года, Остин, Миннесота, США) — американский музыкант, композитор, автор песен.

Биография 
Родился 23 февраля 1980 года в Остине, штат Миннесота, США. Музыкой занимался с ранних лет. Учился в Калифорнийском институте искусств. В университетском городке он оказался на выступлении Ариэля Розенберга, ставшего впоследствии известным под псевдонимом Ариэль Пинк. Маус был вдохновлен его выступлением, и в дальнейшем они подружились и какое-то время играли вместе.

Джон Маус преподавал в Гавайском университете в Маноа. В настоящий момент работает над диссертацией на соискание степени PhD по политической философии.

Стиль 
Отмечается эклектичный подход Джона Мауса к созданию музыки: её характеризуют как «мир, в котором The Germs играют джем с Джерри Голдсмитом, Cabaret Voltaire переехали в , а Жоскен Депре пишет новый саундтрек к Робокопу». Последний альбом, , в целом благосклонно встречен критиками, а электронный журнал Pitchfork отметил его титулом «Best New Album».

Дискография

Альбомы 
 2006:  (Upset the Rhythm)
 2007:  (Upset the Rhythm)
 2011:  (Upset the Rhythm)
 2017: Screen Memories
 2018: Addendum

Сборники 
 2012: A Collection of Rarities and Previously Unreleased Material (Ribbon Music)

Работы с Ариэлем Пинком 
 1999: Underground (Vinyl International)
 2002: Loverboy (Ballbearings Pinatas)
 2011: I’m Not a Genius EP (JesusWarhol)

Примечания

Ссылки 
 John Maus: 'If my music sounds 80s, you’re hearing its medieval backbone'. The Guardian
 John Maus на MySpace
 John Maus на Last.Fm

Музыканты по алфавиту
Музыканты-электронщики США
Авангардные музыканты
Экспериментальные музыканты США